Канашевич:
 Канашевич, Анатолий Михайлович (род. 1954) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Канашевич, Вячеслав Владимирович (род. 1970) — советский и белорусский футболист.